Nová liberální strana je název více politických stran:

 Nová liberální strana (Izrael)
 Nová liberální strana (Nikaragua)
 Nová liberální strana (Nový Zéland)